Alicante Lufthavn (spansk: Aeropuerto de Alicante) , er en international lufthavn placeret 9 km sydvest for Alicante, 10 km øst for Elche i Spanien. I 2010 ekspederede den 9.382.935 passagerer og 74.474 flybevægelser.

Historie 
Lufthavnen åbnede 4. maj 1967 under navnet "El Altet", og erstattede "La Rabassa flyveplads" der havde været aktiv siden 1936. Det første kommercielle fly der landede på El Altet var et Convair Metropolitan fly fra det spanske selskab Aviaco. Iberia åbnede i november 1969 ruter til Madrid og Barcelona fra Alicante.

Trafiktal 
Antallet af passagerer steg med knap 3% i 2010 til 9.382.935, og tallet er steget hvert år siden 2000, med en undtagelse i 2009.

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Alicante Airports officielle hjemmeside  

Lufthavne i Spanien
Lufthavn
Etableret i 1967